Bruzzo peut faire référence à :

Patronymie

 Alicia Bruzzo (1945-2007), une actrice argentine ;
 Florian Bruzzo (1982- ), un joueur français de water-polo ;
 Giovanni Bruzzo (1824-1900), un général et un homme politique italien.